

Geografia

Austria 
 Matzendorf-Hölles – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Szwajcaria 
 Matzendorf – gmina